Abd al-Rahman ibn Awf (?-652), een van de metgezellen van Mohammed;
Abdul Rahman Al Ghafiqi (?-732, een van oorsprong Jemenitische emir van Al-Andalus die sneuvelde in de slag bij Poitiers (732);
Abd al-Rahman ibn Katir al-Lahmi, de wāli van Al-Andalus namens de Omajjadenkalief in Damascus van oktober 746 tot januari 747;
Yusuf ibn Abd al-Rahman al-Fihri, de wāli van Al-Andalus namens de Omajjadenkalief in Damascus, eerst wāli van Narbonne in Septimanië tot ca. 747 en van mei 747 tot augustus 756 wāli van Al-Andalus;
Abd-al-Rahman Al Sufi (903-986), een van de grootste Perzische astronomen;
Abd ar-Rahman al-Iriani (1908?-14 maart 1998), een Noord-Jemenitisch leider;
Rauf Rashid Abd al-Rahman (ca. 1941-), de interim-rechter van het Iraaks Speciaal Tribunaal in de Dujail-rechtszaak.

Heersers van islamitisch Spanje
 Abd al-Rahman I (731-788), de stichter van de Omajjaden van Andalusië en het kalifaat Córdoba;
 Abd ar-Rahman II (792 - 852), de vierde emir van Córdoba (822–852);
 Abd al-Rahman III, heerser over al-Andalus van 912 tot 961;
 Abd al-Rahman IV, heerser over al-Andalus in 1018;
 Abd al-Rahman V, heerser over al-Andalus van 1022 tot 1023.